Cès ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Cès (* 1982), französischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Kevin Cès (* 1980), französischer Beachvolleyballspieler